Valdelageve kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdelageve (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valdelageve (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar